Nordwestfront bezeichnet folgende militärische Kommandostäbe:

 Nordwestfront (Russisches Kaiserreich) im Ersten Weltkrieg
 Nordwestfront (Rote Armee) im Zweiten Weltkrieg